Chicharra hace referencia a varios artículos:
 Cualquier especie de saltamontes Caelifera o Ensifera , cuyo macho haga ruido frotando las patas con el abdomen.
Los cicádidos, insecto hemíptero también denominado cigarra o cícada.
Dactylopterus volitans, una especie de pez del Océano Atlántico conocido como chicharra, pez golondrina o pez murciélago.

 La chicharra, serie de TV.
 Chicharra, herramienta que produce un «sonido de chicharreo».
Coloquial, en Argentina, un cigarro de marihuana.